В бегах:
 В бегах (фильм, 1988)
 В бегах (фильм, 2013)